Ernsthof ist ein Ortsname

 Ernsthof, Wohnplatz im Teilort Berg der Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ernsthof (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ernsthof (Rossatz-Arnsdorf), Gutshof in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf, politischer Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Ernsthof (Störnstein), Ortsteil der Gemeinde Störnstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ernsthof (Oberbarnim), ehemaliges Vorwerk und heutiger Wohnplatz von Grunow in der Gemeinde Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ernsthof (Wertheim), Wohnplatz auf der Gemarkung der Wertheimer Ortschaft Dörlesberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

der deutsche Name von Orten in Polen:
 Ernsthof, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ceglarki, ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ernsthof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Zalesie (Barciany), ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ernsthof, Kreis Schwetz, Westpreußen, seit 1945: Ernestowo, ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Ernsthof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Żarnowo (Lipiany), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern

der deutsche Name von Orten in Russland:
 Ernsthof, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, nach 1945: Ogorodnoje, eine Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad
 Ernsthof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, nach 1945: [Krasnopartisanskoje], ein Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, seit 1993: Wladimirowo (Kaliningrad),
Siehe auch
 Ernsthofen (Begriffsklärung)
 Ernestinenhof (Begriffsklärung)